Га́шева — женская форма фамилии Гашев. Известные носительницы:
 Гашева, Надежда Николаевна (1941—2018) — редактор художественной литературы, журналист и критик; жена Б. В. Гашева.
 Гашева, Руфина Сергеевна (1921—2012) — Герой Советского Союза.